Cipressi ima više značenja:
 Cipressi, Chieti
 Cipressi, Lucca
 Cipressi, Pescara